Юрий Василевский:
 Василевский, Юрий Александрович (1925—2013) — генерал-лейтенант авиации.
 Василевский, Юрий Викторович (род. 1967) — российский математик, член-корреспондент РАН.